Quatre comtés des États-Unis portent le nom de comté de Blaine (Blaine County) :
comté de Blaine (Idaho),
comté de Blaine (Montana),
comté de Blaine (Nebraska),
comté de Blaine (Oklahoma).